Лудвиг IX, Луи (Ludwig, Louis) може да се отнася за:

Владетели и благородници:

 Свети Луи IX (* 25 април 1214 † 25 август 1270) – крал на Франция (1226 – 25.08.1270) от династията на Капетингите
 Лудвиг IX Богатия (* 23 февруари 1417 † 18 януари 1479) от фамилията Вителсбахи – херцог на Бавария-Ландсхут (1450 – 1479)
 Лудвиг IX фон Хесен-Дармщад (* 15 декември 1719 † 6 април 1790) – от 1768 до 1790 г. ландграф на Хесен-Дармщат (1768 – 1790) и съпруг на „великата ландграфиня“ Каролина фон Пфалц-Цвайбрюкен